Rizza ima više značenja:
 Rizza, Pavia
 Rizza, Reggio Emilia